Název Na vartě či Na Vartě nese více vrcholů:
 Na vartě (241 m) – vrchol u Bašti v okrese Praha-východ
 Na vartě (323 m) – vrchol u Vémyslic v okrese Znojmo
 Na vartě (342 m) – vrchol u Libošovic v okrese Jičín
 Na vartě (Plaská pahorkatina) (384,3 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, východně od Chotiné v okrese Plzeň-sever
 Na Vartě (435 m) – vrchol u Batňovic v okrese Trutnov
 Na vartě (Blatenská pahorkatina) (454,6 m) – vrchol Nepomucké vrchovině, jihovýchodně od Mileče v okrese Plzeň-jih
 Na vartě (471 m) – vrchol u Třebenic v okrese Třebíč
 Na Vartě (480 m) – vrchol u Veselíčka v okrese Písek
 Na vartě (Brdy) (508,6 m) – vrchol v Brdech, východně od Cheznovic v okrese Rokycany
 Na vartě (561 m) – vrchol u Partutovic v okrese Přerov
 Na vartě (Příbramská pahorkatina) (572,2 m) – vrchol v Příbramské pahorkatině, severovýchodně od Příbrami v okrese Příbram
 Na vartě (590 m) – vrchol u Bystřece v okres Ústí nad Orlicí
 Na vartě (Podorlická pahorkatina) (618,2 m) – vrchol v Náchodské vrchovině, severně od Sendraže v okrese Náchod

či ulic:
 Na vartě (ulice v Praze) je ulice v Praze 8 Libni; začíná v křižovatce s ulicemi Na Stráži a Františka Kadlece a pokračuje ulicí Střížkovská

Související články 
 Na Stráži (rozcestník)